Die Fußball-Oberliga Hessen 1990/91 war die dreizehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde der KSV Hessen Kassel.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Der KSV Hessen Kassel belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga nur den zweiten Platz und verpasste so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm Rot-Weiss Frankfurt an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1991 teil und schied in den Gruppenspielen der Vorrundengruppe mit der SpVgg 07 Ludwigsburg, der SpVgg Unterhaching und Eintracht Trier aus.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1990/91 bei f-archiv.de

1990
Hessen